Alfred Wegener (Berlín, 1880 - Eismitte, Groenlàndia, 1930), meteoròleg conegut per proposar la teoria de la deriva dels continents 
 Otto Wegener